Gießauf ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Gießauf (1913–1985), österreichischer Geistlicher, Abt von Zwettl und Abtpräses der Österreichischen Zisterzienserkongregation
 Johannes Gießauf (* 1968), österreichischer Historiker